Ива́н Титенко́в: Титенков, Иван Валерьевич (род. 1969) — российский боец смешанных единоборств.
 Титенков, Иван Иванович (род. 1953) — белорусский политик.